Växel kan syfta på:

 Växel (betalningsmedel) – ett betalningsmedel och skuldbrev
 Järnvägsväxel – en förgrening av järnvägsspår
 Växel (maskinteknik) – en anordning för kraftöverföring som ändrar rotationshastighet
 Telefonväxel – en anordning för att sammankoppla och upprätta samtal mellan två eller flera telefonapparater
 Växel – en nätverkskomponent som styr datatrafik mellan olika noder i ett nätverk, se nätverksväxel